Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Brenda Schultz e Rennae Stubbs 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (terzo turno)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Brenda Schultz /  Rennae Stubbs (finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Gabriela Sabatini (secondo turno)

 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (terzo turno)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (primo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (terzo turno)
 Martina Hingis /  Iva Majoli (terzo turno)
 Kristie Boogert /  Nicole Krijger-Jagerman (secondo turno)
 Lori McNeil /  Helena Suková (semifinali)
 Nicole Bradtke /  Linda Wild (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1995